Александр Георгиевич Туманов:

 Туманов, Александр Георгиевич (1821—1872) — князь, генерал-лейтенант, начальник среднего военного отдела Терской области, командир 20-й пехотной дивизии 1-го Кавказского армейского корпуса.
 Туманов, Александр Георгиевич (1912—1984) — советский промышленный деятель, Герой Социалистического Труда.